Joan Josep Senent i Anaya, (València, 1916 - 1975) publicista i editor.
 Joan Josep Senent Moreno, (València, 1945) economista i fill de l'anterior.